Blankenburg kan syfta på:

Geografi

Tyskland
 Blankenburg – en stad i Sachsen-Anhalt
 Bad Blankenburg – en småstad i Thüringen
 Blankenburg, Unstrut-Hainich-Kreis – en kommun i Unstrut-Hainich-Kreis i Thüringen
 Blankenburg, Berlin – i stadsdelsområdet Pankow
 Blankenburg, Nordendorf – en ortsdel i kommunen Nordendorf, Bayern
 Blankenburg, Oberuckersee – en ortsdel i kommunen Oberuckersee, Brandenburg

Byggnader
 Kloster Blankenburg – ett kloster i Oldenburg
 Blankenburgs slott – ett slott i staden Blankenburg, Sachsen-Anhalt
 Blankenburg, Uckerland – en borgruin i kommunen Uckerland, Brandenburg
 Blankenburg, Essel – en raserad borg i kommunen Essel, Niedersachsen

Schweiz

Byggnader
 Blankenburg, Bern – ett slott i kommunen Zweisimmen
 Blankenburg, Burgistein – en borgruin i kommunen Burgistein

Personer
 Hermann Ludwig Blankenburg (1876–1956), tysk marschkompositö
 Horst Blankenburg (1947–), fotbollsspelare
 Werner Blankenburg (1905–1957), nazistisk ämbetsman

Regenstein-Blankenburg
 Regenstein-Blankenburg – en adelssläkt
 Elisabeth av Regenstein-Blankenburg (1542–1584), en tysk abbedissa och tysk-romersk furstinna
 Reinhard av Blankenburg (–1123), biskop i Halberstad